De familie van hondachtigen (Canidae) omvat circa 35 soorten, waaronder de vossen, wolven en jakhalzen. Er leven zes soorten in het wild in Europa: de gewone jakhals, wolf, vos, poolvos, steppevos en wasbeerhond. De laatste soort is in Europa een exoot.

Kenmerken 
De meeste leden van de familie hebben lange poten, vijf tenen aan de voorpoten en vier tenen aan de achterpoten. De klauwen zijn niet intrekbaar zoals bij katachtigen (Felidae). De staart is lang en bedekt met haar.

Leefwijze 
Hondachtigen zijn aangepast aan het jagen van prooidieren op open grasvlakten door middel van de achtervolging. Veel hondachtigen kunnen grote afstanden afleggen. De meeste soorten kunnen zich goed aanpassen aan omstandigheden en zijn opportunisten. Ze hebben een goed ontwikkelde reukzin.

Voortplanting 
Mannetjes hebben een penisbot. Dit penisbot wordt door de eikel bedekt. Op de basis van de penis bevindt zich een zwellichaam (bulbus glandis) dat tijdens de copulatie opzwelt. Daardoor kunnen de dieren na de paring vast blijven zitten. Meestal krijgen hondachtigen maar één worp per jaar. Beide ouders (voor de mannelijke exemplaren bestaan per soort diverse namen, zoals reu of rekel, vrouwtjes worden vaak teef genoemd) zorgen meestal voor de jongen.

Taxonomie 
Systematische indeling van de familie der hondachtigen:

 Familie Canidae - Hondachtigen
 Onderfamilie Caninae - Echte hondachtigen
 Geslacht Canis (Honden)
 Wolf (Canis lupus)
 Europese wolf (Canis lupus lupus)
 Kaspische wolf (Canis lupus cubanensis)
 Indische wolf (Canis lupus pallipes)
 Russische wolf (Canis lupus communis)
 Witte wolf (Canis lupus albus)
 Poolwolf (Canis lupus arctos)
 Amerikaanse wolf (Canis lupus lycaon)
 Nebraskawolf (Canis lupus nubilus)
 Mackenziewolf (Canis lupus occidentalis)
 Mexicaanse wolf (Canis lupus baileyi)
 Dingo (Canis lupus dingo)
 Hond (Canis lupus familiaris)
 Ezowolf (Canis lupus hattai) †
 Japanse wolf (Canis lupus hodophilax) †
 Rode wolf (Canis rufus)
 Coyote of prairiewolf (Canis latrans)
 Goudjakhals of gewone jakhals (Canis aureus)
 Afrikaanse goudjakhals (Canis anthus)
 Zadeljakhals (Canis mesomelas)
 Gestreepte jakhals (Canis adustus)
 Ethiopische wolf (Canis simensis)
 Geslacht Lycaon
 Afrikaanse wilde hond of hyenahond (Lycaon pictus)
 Geslacht: Cuon
 Aziatische wilde hond, rode hond of alpenhond (Cuon alpinus)
 Gewone alpenhond (Cuon alpinus alpinus)
 Turkestaanse alpenhond (Cuon alpinus hesperius)
 Maleise rode hond of Adjak (Cuon alpinus sumatrensis)
 Geslacht Nyctereutes
 Wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides)
 Geslacht Chrysocyon
 Manenwolf (Chrysocyon brachyurus)
 Geslacht Speothos
 Boshond (Speothos venaticus)
 Geslacht Cerdocyon
 Krabbenetende vos (Cerdocyon thous)
 Geslacht Atelocynus
 Kortoorvos (Atelocynus microtis)
 Geslacht Lycalopex  (Zuid-Amerikaanse vossen)
 Andesvos (Lycalopex culpaeus)
 Darwins vos (Lycalopex fulvipes)
 Azaravos (Lycalopex gymnocercus)
 Peruviaanse woestijnvos (Lycalopex sechurae)
 Braziliaanse vos (Lycalopex vetulus)
 Patagonische vos (Lycalopex griseus)
 Geslacht Dusicyon
 Falklandwolf (Dusicyon australis) †
 Geslacht Otocyon
 Grootoorvos of lepelhond (Otocyon megalotis)
 Geslacht Urocyon (Grijze vossen)
 Grijze vos (Urocyon cinereoargenteus)
 Eilandvos (Urocyon littoralis)
 Geslacht: Vulpes (Gewone vossen)
 Vos (Vulpes vulpes)
 Steppevos (Vulpes corsac)
 Poolvos (Vulpes lagopus)
 Bengaalse vos (Vulpes bengalensis)
 Afghaanse vos (Vulpes cana)
 Kaapse vos of Kamavos (Vulpes chama)
 Tibetaanse zandvos of Tibetaanse vos (Vulpes ferrilata)
 Grootoorkitvos (Vulpes macrotis)
 Oostelijke zandvos of vale vos (Vulpes pallida)
 Zandvos (Vulpes rueppelli)
 Kitvos (Vulpes velox)
 Fennek of woestijnvos (Vulpes zerda)

In onderstaand cladogram wordt de onderlinge verwantschap van de hedendaagse hondachtigen weergegeven:

Afbeeldingen